Алпојека има више значења:

 Општина Алпојека (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Алпојека (Алпојека, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Алпојека, Алпујека (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику